HMS King George V può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS King George V (1911) – nave da battaglia della Classe King George V
HMS King George V (41) – nave da battaglia della Classe King George V